Coalville peut désigner :

Toponymes 
 Coalville, ville d'Afrique du Sud ;
 Coalville, une ville du Leicestershire, en Angleterre, au Royaume-Uni ;
 , une census-designated place, dans l'Iowa, aux États-Unis ;
 Coalville, localité américaine chef-lieu du comté de Summit, dans l'Utah, aux États-Unis.

Autres 
 , un club de football club du Leicestershire

Homonymie de localités aux États-Unis